Christophe Odent (né en 1955), acteur français
 Eugène Odent (18551914), maire de Senlis fusillé le , lors de la bataille de Senlis, par les Allemands
 Guy Odent (19312015), syndicaliste, secrétaire général adjoint du SNESup
 Joseph Odent (18691916), lieutenant-colonel, tué à la tête du  régiment d'infanterie alors qu'il menait, le  une contre-attaque à la cote 304 lors de la bataille de Verdun
 Michel Odent (né en 1930 dans l'Oise), chirurgien et obstétricien français
 Nathalie Odent (19601986), journaliste française morte dans l'exercice de sa profession
 Paul Odent (18111885), préfet français
 Raymond Odent (19071979), juriste français

Références

Voir aussi 
 Oden
 
 Auden

Patronyme français